Cedrela är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cedrela ingår i familjen Meliaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kinesträdordningen
Cedrela